Аде Фрэнки Аллейн-Форте (; род. 11 октября 1988, Сан-Фернандо, Тринидад и Тобаго) — легкоатлет из Тринидада и Тобаго, специализирующийся в беге на 400 метров. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2016 года в эстафете 4×400 метров.

Биография 
Дебютировал на международной арене в 16 лет. В 2005 году завоевал серебряную медаль в шведской эстафете на юношеском чемпионате мира (также выступал на этом турнире в беге на 200 и 400 метров, но не столь успешно).

На Панамериканском чемпионате среди юниоров в 2007 году стал бронзовым призёром в беге на 400 метров (46,27 — личный рекорд), а также завоевал золото на последнем этапе эстафеты 4×400 метров.

В 2008 году поступил в Университет штата Луизиана, где на протяжении четырёх лет изучал психологию и тренировался в студенческой команде. Три раза становился призёром чемпионата NCAA в эстафете, а в год выпуска установил в беге на 400 метров личный рекорд 46,13. С этим результатом Аде финишировал шестым в финале национального чемпионата и отобрался на Олимпийские игры 2012 года. В Лондоне был участником команды Тринидада и Тобаго, которая завоевала бронзовые медали в эстафете 4×400 метров с новым рекордом страны — 2.59,40.

В следующий раз выступил за сборную лишь спустя четыре года на чемпионате мира в помещении 2016 года, где вместе с партнёрами по команде вновь стал бронзовым призёром в эстафете.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Аде Аллейна-Форте на сайте all-athletics.com

Бегуны на короткие дистанции Тринидада и Тобаго
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года